Microdrillia comatotropsis är en snäckart som först beskrevs av Dale 1881.  Microdrillia comatotropsis ingår i släktet Microdrillia och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
comatotropsis